

Населені пункти та їхні частини

 Крери — село в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Крери — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Крери — лісова осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки